Pedro Soares Sarraza (1210 -?) foi um nobre e Cavaleiro medieval do Reino de Portugal, foi neto do rei Afonso IX de Leão e Castela.

Relações familiares 
Foi filho de Soeiro Aires de Valadares (1140 -?) e da sua segunda esposa, princesa do Reino de Leão, D. Maria Afonso de Leão (1190 -?), filha do Rei Afonso IX de Leão e de Teresa Gil de Soverosa (1170 -?), filha de Gil Vasques de Soverosa (1150 -?). casou com Elvira Nunes Maldonado (1210 -?), filha de Nuno Pires Maldonado e de Aldara Fernandez Turrichão, de quem teve:

Vasco Peres Sarraza (1230 -?) casou com Anes da Nóvoa.
Gomes Peres Sarraza (c. 1230 -?) casou por duas vezes, a primeira com Maria Sanchez e a segunda com Constanza Gomes Gotinhata.
Teresa Peres Sarraza casou com D. Afonso Pires de Cerveira.
Iria Perez Sarraza.
Teresa Peres Sarraza.
Maria Peres Sarraza casou com João Fernandes Varela.

Referências 
 Gayo, Manuel José da Costa Felgueiras, Nobiliário das Famílias de Portugal,  Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. IX-pg. 439 (Sarrazas).
 Pizarro, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens Medievais Portuguesas - 3 vols, Universidade Moderna, 1ª Edição, Porto, 1999. vol. 2-pg. 191.

Nobres de Portugal